Bevensen ist die Ortsbezeichnung
 der Kleinstadt Bad Bevensen im nördlichen Niedersachsen
 der Samtgemeinde Bevensen
 des Ortsteiles Bevensen (Neustadt am Rübenberge) der Stadt Neustadt am Rübenberge